(1533-1603), médecin et botaniste allemand
 John Ratzenberger (1947-),  acteur, réalisateur et scénariste américain
 Roland Ratzenberger (1960-1994), pilote automobile autrichien

Patronyme germanique
Patronyme allemand